Ahnefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Ahnefeld (1924–2012), deutscher Mediziner
 Wilfried Ahnefeld (* 1948), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Ahnfeld